Суперполицейский

 «Суперполицейский» (Poliziotto superpiù) — итальянский комедийный боевик 1980 года.
 «Полицейская история 3: Суперполицейский» (警察故事３超級警察) — полицейский боевик с элементами комедии с Джеки Чаном в главной роли.